Лістов Володимир Володимирович (1931—2014) — радянський державний діяч
 Лістов Костянтин Якович (1900—1983) — радянський композитор.